Diabetesvereniging Nederland, een belangenvereniging voor mensen met Diabetes mellitus;
Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, een online Nederlands naslagwerk van biografieën;
Dagschutters Vereniging Nieuwkoop, een schietsportvereniging uit Nieuwkoop;
Dunnevezelneuropathie, een vorm van polyneuropathie.